Jailbait är ett engelskt slanguttryck, ordagrant översatt till fängelse-bete. Uttrycket syftar på en åtråvärd person, oftast kvinnlig, som ännu inte uppnått sexuell lovlighetsålder. Den manliga versionen är malebait.

Se även
Hebefili
Fjortis

Ord och fraser på engelska

cs:Jailbait